Sasonowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sasonowo (Wologda, Tschagoda), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wologda, Rajon Tschagoda

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Sasonowo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Sasonowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Sasonowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Sasonowo (Moskau, Kolytschowo), in der Oblast Moskau, Rajon Jegorjewsk, Landgemeinde Kolytschowo
 Sasonowo (Moskau, Kuplijam), in der Oblast Moskau, Rajon Jegorjewsk, Landgemeinde Kuplijam
 Sasonowo (Pskow, Loknja), in der Oblast Pskow, Rajon Loknja
 Sasonowo (Pskow, Noworschew), in der Oblast Pskow, Rajon Noworschew
 Sasonowo (Pskow, Opotschka), in der Oblast Pskow, Rajon Opotschka
 Sasonowo (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Sasonowo (Saratow), in der Oblast Saratow
 Sasonowo (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Sasonowo (Twer, Olenino), in der Oblast Twer, Rajon Olenino
 Sasonowo (Twer, Sapadnaja Dwina), in der Oblast Twer, Rajon Sapadnaja Dwina, Landgemeinde Sapadnaja Dwina
 Sasonowo (Twer, Sapadnaja Dwina, Scharapowo), in der Oblast Twer, Rajon Sapadnaja Dwina, Landgemeinde Scharapowo
 Sasonowo (Wologda, Kirillow), in der Oblast Wologda, Rajon Kirillow
 Sasonowo (Wologda), in der Oblast Wologda, Rajon Wologda